Tapping (englisch für „Klopfen“) steht für:
 Tapping, eine Anschlagtechnik für Gitarren und Bassgitarren 
 verschiedene verwandte Techniken der Klopfakupressur
 Tapping (Western Australia), Vorort von Perth in Westaustralien
 Amanda Tapping (* 1965), britisch-kanadische Schauspielerin

Siehe auch:
 Tap
 Tapp (Begriffsklärung)